Усть-Ижо́ра — посёлок в России, внутригородское муниципальное образование в Колпинском районе города федерального значения Санкт-Петербурга. В данном муниципальном образовании располагается железнодорожная станция Ижоры.

Географическое положение 

Посёлок расположен при впадении реки Ижоры в Неву, на левом берегу Невы. Граничит по суше с муниципальными округами Понтонный, Металлострой и Рыбацкое. По Неве проходит межрегиональная граница города федерального значения Санкт-Петербург и Ленинградской области.

История 
Здесь 15 июля 1240 года новгородский князь Александр Ярославич одержал победу над шведскими войсками, за что получил прозвище Невский.

Деревня Усть-Ижора впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года.

Затем как «Ustje Izerskoe» в шведских Писцовых книгах Ингрии 1640 года и как «Ingris Amunis» на шведской карте Дальберга 1681 года.

Позднее на шведских картах её именовали «Ingris Omune» и просто «Ingris».

В 1711 году в Усть-Ижоре была заложена деревянная церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского по именному указу Петра I в память о том, что «…на сем месте, при устье реки Ижоры святой Александр Ярославович, великий князь российский, одержал над шведами победу». Последняя перестройка церкви производилась в 1871—1875 годах на добровольные пожертвования крестьян Усть-Ижорского села. Автором её был известный мастер в области церковной архитектуры М. А. Щурупов.

УСТЬ-ИЖОРЫ — селение принадлежит ведомству Правления Александровской мануфактуры, число жителей по ревизии: 482 м п., 542 ж. п. 
При нём: а) Церковь во имя Александра Невского. б) Кирпичные заводы — 15. (1838 год)

Из пятнадцати усть-ижорских кирпичных заводов, восемь принадлежали купцам, а семь местным крестьянам.

УСТЬ-ИЖОРА — село императорской Александровской мануфактуры по Архангелогородскому тракту, число дворов — 165, число душ — 630. (1856 год)

УСТЬ-ИЖОРА — село ведомственное Александровской мануфактуры на берегу реки Невы при впадении реки Ижоры, число дворов — 196, число жителей: 648 м п., 721 ж. п.; Церковь православная. Ижорское волостное правление. Почтовая станция. Заводов кирпичных 15. Две пароходные пристани: Северного общества и купца Тайвани. Лесная биржа. (1862 год)

Сборник Центрального статистического комитета описывал село так:

УСТЬ-ИЖОРА — село бывшее государственное при реках Неве и Ижоре, дворов — 214, жителей — 1436; волостное правление (до уездного города 22 версты), церковь православная, часовня, школа, почтовая станция, лавка, сапожная мастерская, 2 постоялых двора, 6 трактиров. (1885 год).

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

УСТЬ-ИЖОРА — село, православных — 2865, мужчин — 1576, женщин — 1407, обоего пола — 2983. (1897 год)

В XIX — начале XX века, село административно относилась ко 2-му стану Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

С 1917 по 1922 год существовала Усть-Ижорская волость Петроградского уезда, территория которой затем вошла в состав Луначарской волости.

В 1925 году Усть-Ижора была административным центром Октябрьской волости Ленинградского уезда, с населением 20 953 человека, 27 сельсоветами и 64 деревнями.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1952 года рабочие посёлки Понтонный и Усть-Ижора были переданы в подчинение Колпинскому районному совету Ленинграда.

Демография

Достопримечательности 

Церковь Св. Благоверного Князя Александра Невского

Сведения о церквях на этом месте говорят о нескольких деревянных сооружениях и последующем каменном, построенном в 1799 г. При советской власти храм закрывался, а во время Великой Отечественной войны была взорвана колокольня. С 1987 года по инициативе энтузиастов НИИЭФА им. Д. В. Ефремова началось восстановление церкви Александра Невского. 15 июля 1990 года, в 750-летнюю годовщину Невской битвы, восстановленная церковь была передана Русской православной церкви; освящена 12 сентября 1995 года.

Музей-диорама «Александр Невский и Ижорская Земля»

Был открыт 26 января 2009 года. Его историко-мемориальная зона включает земляную крепость-фортецию XVIII века и выставочную экспозицию, посвящённую Невской битве. Главным экспонатом является диорама битвы в реальную величину, созданная художником И. С. Жебровским. Полотно является единственным в мире изображением сражения в историческом ландшафте.

Памятник-часовня на месте Невской битвы
На церковном кладбище у церкви Александра Невского в 2002 году возведена скульптурная композиция «Памятник-часовня на месте Божий помощи в день Невской битвы».

Памятники Александру Невскому и Петру Великому
Рядом с церковью установлены памятники великим русским полководцам — Александру Невскому и Петру Великому.

Памятник Петру был изготовлен по модели скульптора А. В. Дегтярёва и торжественно открыт 30 мая 2002 года.

Обелиск в память о народном ополчении крестьян Усть-Ижоры
Памятник — обелиск с благодарственным письмом Екатерины II крестьянам Усть-Ижоры за участие в русско-шведской войне 1788—1790 гг. Второй подобный обелиск был установлен в Рыбацком (на Рыбацком проспекте). Памятники были установлены в 1789 году, автором считается архитектор Антонио Ринальди.

Церковь Владимира Равноапостольного
На Усть-Ижорском кладбище находится небольшая церковь Владимира Равноапостольного.

Воинское кладбище
Братское кладбище советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну (22-й км шоссе Санкт-Петербург-Шлиссельбург)
 

Ежегодные реконструкции Невской битвы
Устраиваются с 1992 года, привлекая многочисленных зрителей.

Фото

Примечания

Литература 

 

Бывшие пригороды Санкт-Петербурга
Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Колпинский район
Посёлки в составе Санкт-Петербурга